Bergau heißen/hießen folgende Orte:

 Bergau (Gemeinde Göllersdorf), Ortsteil von Göllersdorf im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Bergov (Bergau), Ortsteil von Vlčice, Tschechien
 Zwetkowo (Kaliningrad, Gurjewsk, Nowomoskowskoje), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Bergau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)

Bergau ist der Familienname von
 Fritz Bergau (1894–1941), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Günter Bergau (* 1939), deutscher Ruderer
 Martin Bergau (1928–2020), deutscher Zeitzeuge und Schriftsteller
 Rudolf Bergau (1836–1905), deutscher Kunsthistoriker und Architekt

Siege auch
 Bergbau (Begriffsklärung)